Az 1966-os férfi röplabda-világbajnokságot Csehszlovákiában rendezték 1966. augusztus 30. és szeptember 11. között. A világbajnokságon 22 válogatott vett részt. A tornát a házigazda csehszlovák válogatott nyerte. A magyar csapat a tizedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 22 csapat két hatos és két ötös csoportot alkotott. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. Az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedikek a 9–16. helyért, az ötödik és hatodik helyezettek a 17–22. helyért folytathatták. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A helyosztó csoportokban újabb körmérkőzéseket játszottak, a csoportok végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 17–22. helyért

A 9–16. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1967-es női röplabda-világbajnokság

Röplabda
F1966